Трестиоара има више значења:

 Трестиоара (Манзалешти), насеље у округу Бузау у Румунији
 Трестиоара (Килииле), насеље у округу Бузау у Румунији
 Трестиоара (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Трестиоара (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији